Кит Иэн Кэррадайн (; род. , Сан-Матео, Калифорния, США) — американский  кино и телевидения, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму «Нэшвилл» (1975), член актёрской династии , которая началась с его отца — Джона.

Биография 
Кит Иэн Кэррадайн родился в 1949 году в семье актрисы Сони Сорел (1921—2004) и актёра Джона Кэррадайна (1906—1988). У него есть два родных брата — Кристофер и Роберт, два брата по отцовской линии — Брюс и Дэвид, и брат по материнской линии — Майкл Боуэн. Известный биохимик Макс Гениус — прадед Кита по материнской линии, а его прабабушка — сестра филолога и историка Йохана Людвига Гейберга.

После окончания колледжа Кит переехал жить к своему сводному брату Дэвиду Кэррадайну. Играя в бродвейском мюзикле «Волосы», Кэррадайн познакомился с актрисой Шелли Плимптон, и у них начался роман. Плимптон была замужем за актёром Стивом Керри, но на тот момент они уже не жили вместе. Их роман завершился после того, как Кэррадайн закончил играть в мюзикле. Через некоторое время он узнал, что Плимптон оказалась беременна и вернулась к Керри. Кэррадайн (пояснив спустя годы, что он в силу своей молодости просто испугался) не сделал никаких попыток предъявить права на отцовство, и с дочерью Мартой впервые увиделся только когда ей было 4 года, после того как Плимптон с Керри окончательно развелись.

6 февраля 1982 году он женился на актрисе Сандре Уилл, с которой разошёлся в 1993 году (на развод подали только в 1999 году). В браке родилось двое детей: сын Кейд Ричмонд Кэррадайн (род. 19 июля 1982 года) и дочь Сорел Джоанна Кэррадайн (род. 18 июня 1985 года). 18 ноября 2006 года Кэррадайн женился в Италии на актрисе Хэйли Дюмон, с которой познакомился в 1997 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую песню
Кит
Актёры театра США
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Выпускники Университета штата Колорадо